Аббревиатура STC может означать

 Sonic the Comic - cерия британских комиксов, основанная на серии игр Sonic the Hedgehog и издававшаяся с 1993 по 2002 год.
 Standard Telephones and Cables - телекоммуникационная компания, основанная в 1883 году